Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2022 vond plaats van maandag 19 tot en met zondag 25 september 2022 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 37e editie van het Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op de hardcourt­banen van het Ariake Tennis Forest Park.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Naomi Osaka bereikte de tweede ronde – daar liet zij verstek gaan wegens buikklachten.

De als eerste geplaatste Spaanse Paula Badosa kreeg een bye voor de eerste ronde, maar verloor haar openings­partij in de tweede ronde.

De ongeplaatste Ljoedmila Samsonova won het toer­nooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Chinese Zheng Qinwen. Samsonova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Tokio op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 116.340 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De Taiwanese titelverdedigsters uit 2019, Chan Hao-ching en Latisha Chan, hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Latisha (de oudste zus) speelde samen met de Chileense Alexa Guarachi – zij bereikten de tweede ronde. Hao-ching (de jongste zus) en de Japanse Shuko Aoyama strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Veronika Koedermetova en Elise Mertens, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez.

Het als tweede geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos won het toer­nooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Canadese Dabrowski had daar­naast elf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Mexicaanse Olmos drie.

Mertens was de enige Belgische deelneemster.

De  Nederlandse Demi Schuurs en Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten vormden het derde reekshoofd – net als alle andere reekshoofden bereikten zij de halve finale; daarin verloren zij van de latere winna­ressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2022
Tokio